М'яле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 М'яле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар